Хантсман — имя собственное.
  (1883—1973) — канадский учёный, океанограф и биолог.
 Хантсман, Джон (род. 1960) — американский политик-республиканец и дипломат.
 Huntsman (NYSE: HUN) — американская химическая компания.